Еврей Зюсс:
 Еврей Зюсс (фильм, 1934) (Jew Suss, Великобритания) — фильм Лотара Мендеса.
 Еврей Зюсс (фильм, 1940) (Jud Süß, нацистская Германия) — фильм Файта Харлана.
 Еврей Зюсс (фильм, 2010) (Jud Süß — Film ohne Gewissen, Германия/Австрия) — фильм Оскара Рёлера.